saint René d'Angers, saint légendaire.
saint René de Naples, évêque de Sorrente.
saint René Goupil, martyr au Canada.